Аникет, Аницет:
 Аникет — древнегреческий пират, предводитель антиримского восстания.
 Аникет — папа римский.